McAlpin ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 McAlpin (Florida)
 McAlpin (Harrison County, West Virginia)
 McAlpin (Raleigh County, West Virginia)

Siehe auch:
 McAlpine
 MacAlpine
 Alpin